Бре́нер — фамилия. Известные носители:

 Бренер, Александр Давидович (род. 1957) — советский и израильский политический художник-акционист и писатель.
 Бренер, Джош (род. 1984) — американский актёр.
 Бренер, Екатерина Леонидовна (род. 1983) — российская певица и актриса.
 Бренер, Йосеф Хаим (1881—1921) — еврейский писатель, литературный критик и переводчик, писал на иврите.
 Бренер, Леонид Моисеевич (1933—?) — советский скульптор и график.
 Бренер, Роман Борисович (1932—1991) — советский прыгун в воду. Двукратный чемпион Европы.
 Бренер, Сергей (род. 1971) — советский и узбекистанский фристайлист.
 Бренер, Ширли (род. 1978) — израильская и американская актриса.

См. также 
 Бреннер